Klaes Karppinen – fondista finlandese (1907-1992)
 Mika Kristian Karppinen – batterista svedese (1971-   )
 Pasi Karppinen – calciatore finlandese (1981-   )
 Pertti Karppinen – canottiere finlandese (1953-   )
 Sami Karppinen – batterista svedese (1971-   )
 Timo Karppinen – orientista finlandese (1967-   )
 Tuomas Karppinen – basso della band finlandese Torsofuck
 Veikko Karppinen – hockeista finlandese